Герман фон Каульбах (; 26 июля 1846, Мюнхен — 9 декабря 1909, там же) — немецкий художник, сын Вильгельма фон Каульбаха.

Учился живописи под руководством Карла Пилоти. Его картины в основном блестящи в техническом отношении и особенно интересны превосходной выпиской деталей, которая, однако, вредит иногда интересу содержания. Наиболее известные его произведения: «Людовик XI и его брадобрей Оливье ле-Ден в Перроне» (1869), «Детская исповедь» (1871), «Гензель и Гретель у колдуньи», «Из обетованной земли» (1874), «Смерть Шопена», «Себастьян Бах у Фридриха Великого» (1879), «Лукреция Борджиа» (1882).

Ссылки 

  

Художники Германии XIX века
Исторические художники Германии
Художники-жанристы Германии
Художники-академисты
Мюнхенская школа